El nombre propio y apellido Diosdado hace referencia a varios artículos:

Personas
Ana Diosdado, actriz y escritora
Diosdado Cabello, político, militar e ingeniero venezolano.
Diosdado G. Alesna, escritor filipino en cebuano.
Diosdado Macapagal, político filipino.
Diosdado Simón, investigador.
Enrique Diosdado, actor español.
Miguel Diosdado, actor.
Nuria Diosdado, deportista mexicana.
Alejandro Diosdado, Ingeniero Civil del Estado de San Luis Potosí, nacido en Ciudad de México.
Daniel Diosdado Rivera, periodista y deportista mexicano.
Diego Diosdado, Mercadologo y Músico profesional Mexicano, Del estado de Jalisco nacido en Guadalajara.